«Это дом храбрых» (, Dā də bātorāno kor) — нашид на языке пушту и национальный гимн Исламского Эмирата Афганистан. Нашиды представляют собой исламские песнопения без музыкальных инструментов, поскольку многие исламские ученые считают их харамом (религиозно запрещенными или объявленными вне закона).

Исламский Эмират Афганистан имеет формальные законы, определяющие его флаг и эмблему, но не гимн. Этот нашид обычно использовался в начальных титрах передач официальной радиостанции талибов «Да Шариат Жаг» («Голос шариата») с конца 1990-х годов, когда группировка контролировала большую часть территории Афганистана, а также в видео, опубликованных Комиссией по делам культуры ИЭА. Его также использовали во время официальных церемоний: в 2013 году, когда Исламский Эмират открывает свой политический офис в городе Дохе, Катар, эта песня звучала во время церемонии поднятия флага. В связи с этим он считается де-факто национальным гимном Исламского Эмирата Афганистан и талибов.

В самой распространённой записи нашида звучит голос муллы Факира Мухаммада Дарвеша, популярного талибского муншида (певца нашидов).

Текст

См. также 
 Государственный гимн Афганистана

Примечания

Ссылки 
 
Нашиды
Государственные символы Афганистана
Гимны Афганистана